Snégourotchka, personnage du folklore russe ;
 Snégourotchka, pièce de théâtre d'Alexandre Ostrovski ;
 Snégourotchka, musique de scène de Piotr Ilitch Tchaïkovski pour la pièce d'Ostrovski ;
 Snégourotchka, opéra de Nikolaï Rimski-Korsakov tiré de la pièce d'Ostrovski.